

de volgende gemeenten in Brazilië 
 Nepomuceno (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 São João Nepomuceno, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

de volgende personen met de achternaam Nepomuceno 
 Alberto Nepomuceno (1864-1920), een Braziliaans componist, muziekpedagoog, dirigent, organist en pianis;
 David Nepomuceno (1900-1939), een Filipijns atleet;
 Gevaro Nepomuceno (1992), een Nederlands-Curaçaos voetballer;
 Graciano Nepomuceno (1891-1974), een Filipijns beeldhouwer en houtsnijder;
 José Nepomuceno (1893-1959), een Filipijns filmmaker en producent;
 Juan Nepomuceno (1892-1973), een Filipijns politicus, ondernemer en oprichter van de Holy Angel University.